Джакетти () — итальянская фамилия. Известные носители:
  (род. 1935) — итальянская актриса
  (1888—1936), итальянский актёр
  (1880—1959) — итальянская певица
 Джакетти, Роберто (род. 1961) — итальянский политик
  (род. 1935) — итальянский футболист
 Джакетти, Фоско (1900—1974), итальянский актёр кино, театра и телевидения
  (род. 1983) — итальянский баскетболист